MOL Cup 2020/21 (sponzorský název dle maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL), nebo také Pohár FAČR, je celkově 28. ročníkem českého fotbalového poháru. Soutěže se účastní profesionální i amatérské fotbalové kluby z České republiky z různých pater systému fotbalových soutěží v ČR.

Průběh 
MOL Cup začal předehrávkami 1. kola 11. srpna 2020. Posouvání termínů předchozí sezony mělo za následek zmatek – bylo zrušeno předkolo, do 1. kola byly nasazeny týmy, které uspěly v předkole předchozího ročníku; FK Pardubice, které jako prvoligový klub měly nastoupit v druhém kole, byly nalosovány už v prvním kole a v moravskoslezské části došlo ke kuriózní situaci – došlo k chybě ve vyplňování „turnajového pavouka“ a zbyl tak jeden postupující navíc, který tak bude muset být z poháru vyřazen „od stolu“ a nikoliv na hřišti. Z důvodů pandemie covidu-19 musely být před utkáním testovány prvoligové a druholigové týmy a i jejich soupeři. Pro divizní celky to ale bylo finančně velmi náročné, a proto se některé rozhodly k odstoupení ze soutěže (SK Jiskra Rýmařov, FC TVD Slavičín a SK Hranice). Losu druhého kola se již nezúčastnil tým z Uničova, který doplatil na chybu v nasazení týmů. K zápasům druhého kola odmítlo kvůli placení testů na covid nastoupit několik týmů. Ve druhém kole odstoupilo celkem 18 týmů a z plánovaných 27 utkání se tak odehrálo pouze 9.

Zápasy

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a statistiky na oficiálním webu molcup.cz

Český fotbalový pohár
Fotbal v Česku v roce 2020
Fotbal v Česku v roce 2021